Alexeni se poate referi la:
 Localități din România:
 Alexeni, Gorj
 Alexeni, Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Alexeni, Iași

 Pădurea Alexeni
 Râul Alexeni

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)

Toponime românești